Korasuw ist eine alternative Transkription der Bezeichnungen folgender geografischer Objekte:
 Karasuu (Naryn, Rajon Aksy), Fluss in Kirgisistan und Usbekistan
 Qorasuv, Stadt in Usbekistan